Kurt H. Debus – scienziato tedesco
Debus – cratere lunare